Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6–2, 6–1.

1-ша ракетка світу і триразова переможниця Відкритого чемпіонату США Серена Вільямс знялась з турніру після операції на ступні, якої вона зазнала під час виставкового матчу в Мюнхені. Це зробило чинну фіналістку Каролін Возняцкі 1-м номером посіву і вона могла стати 1-ю ракеткою світу, якби виграла титул, але поступилась Звонарьовій у півфіналі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Каролін Возняцкі
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Домініка Цібулкова
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=31
| RD1-team3= Кая Канепі
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Віра Звонарьова
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Франческа Ск'явоне
| RD1-score5-1=65
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-4= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Вінус Вільямс
| RD1-score6-1=77
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Саманта Стосур
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=7
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Кім Клейстерс
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Каролін Возняцкі
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Віра Звонарьова
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Вінус Вільямс
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=62
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Кім Клейстерс
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=77
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Віра Звонарьова
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=1
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Кім Клейстерс
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 3 

 Нижня половина 

 Секція 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Моріта
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= МЕ Камерін
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С Фергюсон
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Уден
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= О Савчук
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= В Душевіна
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= А Бондаренко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С Мірза
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Х Дулко
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= В Азаренко
| RD2-score08-1=1r
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Ф Ск'явоне
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=29
| RD3-team02= А Бондаренко
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2010 у тенісі